Рашће може бити:

 Рашће, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Равно Рашће, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска